Grand Prix 2004 − profesjonalny turniej snookerowy. Była to dwudziesta druga edycja tych rozgrywek w historii snookera, a zarazem pierwszy rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2004/2005.

Mecze rozegrane zostały w dniach 2−10 października 2004 roku.

Miejscem rozgrywania turnieju była hala Guild Hall w Preston.

Drabinka fazy pucharowej

Górna połówka

Dolna połówka

Finał

Linki zewnętrzne 
 Turniej Grand Prix w serwisie 147.pl

World Open (snooker)
2004 w sporcie
Preston
2004 w Anglii